K virtual machine, maszyna wirtualna Javy dla niewielkich urządzeń
 przełącznik KVM – urządzenie pozwalające na podpięcie urządzeń jak klawiatura do wielu zestawów komputerowych
 Kernel-based Virtual Machine – mechanizm pełnej wirtualizacji, obecny w jądrze Linuksa od wersji 2.6.20